En Pologne, Mchowo peut désigner :

 Mchowo, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Mchowo, un village dans la voïvodie de Mazovie.